La Super Cup 2018, nota anche come Hero Super Cup 2018, è stata la 1ª edizione del torneo calcistico. Iniziata il 15 marzo 2018, è terminata il 20 aprile 2018 con la finale allo Kalinga Stadium di Bhubaneswar, Odisha.

Squadre partecipanti

Lista

Date

Partite

Qualificazioni

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone (fase finale)

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Voci correlate
 Super Cup (India)

Competizioni calcistiche indiane
Calcio nel 2018